Lost Highway — альбом-саундтрек для фильма 1997 года «Шоссе в никуда» Дэвида Линча.

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Саундтреки 1997 года
Саундтреки Interscope Records
Альбомы, спродюсированные Трентом Резнором
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний